Jelena Władisławowna Nikołajewa (ur. 1955) – rosyjska reżyserka filmowa
 Jelena Nikołajewna Nikołajewa (ur. 1966) – rosyjska lekkoatletka
 Jelena Leonidowna Nikołajewa (ur. 1969) – deputowana do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej
 Jelena Andriejewna Nikołajewa (ur. 1983) – rosyjska aktorka
 Jelena Siergiejewna Nikołajewa (ur. 1985) – rosyjska dziennikarka